Steve Hatcher (Califórnia, ) é uma atriz pornográfica norte-americana. Iniciou sua carreira na indústria de filmes adultos em 1992, aos 25 anos de idade.

Prêmios e indicações
1996 XRCO Award - venceu - Unsung Swordsman
2006 AVN Hall of Fame - introduzida

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais da Califórnia